Пески () — село, Войниховский сельский совет,
Лубенский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322881205. Население по переписи 2001 года составляло 640 человек.

Географическое положение 
Село Пески находится на левом берегу реки Сула, выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Сухая Солоница, ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Засулье, на противоположном берегу — село Мгарь. Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

Экономика 
 «Батькивщина», ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Школа І—ІІ ст.

Известные люди 
 Пятикоп Михаил Евгеньевич (1908—1941) — Герой Советского Союза, родился в селе Пески.

Религия 
 Успенская церковь (памятник архитектуры начала ХІХ века).

Интересные факты 
В селе проходили основные съёмки фильма «Свадьба в Малиновке» (1967).

Примечания 
2.  http://etomesto.com/map-atlas_1812/?x=32.999049&y=50.025543